Osoby o tym nazwisku:
 Dainius Trinkūnas – litewski pianista, pedagog, działacz kulturalny i polityk, minister
 Jonas Trinkūnas – litewski etnolog i folklorysta